Ivànovka (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Ivànovka (Békovo), localitat de la província de Penza, a Rússia
 Ivànovka (Baixmakovo), localitat de la província de Penza, a Rússia
 Ivànovka (Kursk), localitat de la província de Kursk, a Rússia
 Ivànovka (Nijnegorski), localitat de la república de Crimea, a Rússia
 Ivànovka (Saki), localitat de la república de Crimea, a Rússia
 Ivànovka (Simferòpol), localitat de la república de Crimea, a Rússia
 Ivànovka (Kémerovo), localitat de la província de Kémerovo, a Rússia
 Ivànovka (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Ivànovka (Baixkíria), localitat de la república de Baixkíria, a Rússia
 Ivànovka (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia
 Ivànovka (Komi), localitat de la república de Komi, a Rússia
 Ivànovka (Volsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Ivànovka (Petrovsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Ivànovka (Khvalinsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Ivànovka (Ivantéievka), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Ivànovka (Mokroús), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Ivànovka (Arkadak), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Ivànovka (Oriol), localitat de la província d'Oriol, a Rússia